

Filmy
 Czarna perła – amerykański film niemy z 1928 roku
 Czarna perła – polski film z 1934 roku
 Czarna perła – argentyńska telenowela emitowana w latach 1994–1995
 Czarna perła – turecki serial telewizyjny emitowany w latach 2017–2018

Inne 
 Czarna Perła – fikcyjny okręt